За время своего существования Рим был неоднократно осаждён:
 в 410 году осаждён и разграблен вестготами под предводительством Алариха;
 в 537 — 538 годах Велизарий успешно защитил город от осаждавших остготов Витигеса;
  остготы Тотила захватили Рим обратно;
  остготы Тотила вновь осадили и захватили Рим;
 в 552 году город осадил и захватил у остготов Нарсес;
 в 756 году город осадил король лангобардов Айстульф;
 в 1849 году город осадил французский генерал ;
 1870 году — завершающее событие процесса объединения Италии в XIX веке.

Другое 
 Осада Рима (книга Жюля Верна) — посмертная (оригинальная) авторская рукопись Жюля Верна.